Privatleben bezeichnet:

 einen nicht öffentlichen Lebensbereich, siehe Privatsphäre
 Privatleben (Film), französisch-italienischer Film von Louis Malle (1962)

Siehe auch: